Bascapè o Bescapè può riferirsi a:
 Bascapè – comune italiano
 Attilio Bescapè – sollevatore italiano
 Carlo Bascapè – vescovo cattolico italiano
 Geronzio Bascapè – arcivescovo di Milano e santo della chiesa cattolica
 Giacomo Carlo Bascapè – storico e paleografo italiano
 Pietro Bascapè – poeta italiano
 Ruggero Bescapè – scultore italiano